Аяз — река в России, протекает по границе Башкортостана и Свердловской области. Устье реки находится в 374 км по правому берегу реки Уфы. Длина реки составляет 37 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Уфа от Нязепетровского гидроузла до Павловского гидроузла, без реки Ай, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201112111100022753.

Примечания 

Притоки Уфы
Реки МО Красноуфимский округ
Реки Аскинского района